Santa Gertrudis ist der Name folgender Orte:

in Mexiko:
 Santa Gertrudis (Chihuahua)
 Santa Gertrudis (Hidalgo)
 Santa Gertrudis (México)
 Santa Gertrudis (Michoacán)
 Santa Gertrudis (Oaxaca)
 Santa Gertrudis (Quintana Roo)
 Santa Gertrudis (Zacatecas)
 Santa Gertrudis Miramar, Bundesstaat Oaxaca
 Santa Gertrudis Salitrillo, Bundesstaat Puebla
 Municipio Santa Gertrudis, Verwaltungseinheit im Bundesstaat Oaxaca
 Misión Santa Gertrudis, Missionsstation in Niederkalifornien, Mexiko

Sonstige:
 Santa Gertrudis (Bolivien) im Departamento La Paz
 Santa Gertrudis de Fruitera auf Ibiza, Spanien

Siehe auch:
 Santa-Gertrudis-Rind, Rinderrasse
 Santa Gertrudis (Orizaba), ehemalige Fabrik